Qatar ExxonMobil Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Qatar ExxonMobil Open rozgrywany w dniach 2–7 stycznia 2017 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 334 270 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Katarze